Biologia:
 Navalla o Ensis ensis, mol·lusc molt apreciat en gastronomia
 Navalla o canyut (Solen marginatus), mol·lusc molt apreciat en gastronomia
 Navalla recta (Ensis siliqua) 
 Estris:
 Navalla (estri), ganivet plegable de butxaca, eina per a tallar i punxar 
 Navalla d'afaitar, fulla d'acer molt trempat que serveix per afaitar 
 Navalla papallona, arma blanca un tipus concret de punyal 
 Navalla d'empeltar, eina que es fa servir per a certs tipus d'empelt
 Miscel·lània:
 Navalla d'Occam, principi lògic atribuït al frare franciscà Guillem d'Occam 
 Navalla de Hanlon, aforisme corol·lari de la llei de Finagle